Campbell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Campbell Township (Jennings County, Indiana)
 Campbell Township (Warrick County, Indiana)
 Campbell Township (Michigan)
 Campbell Township (Minnesota)
 Campbell Township (Douglas County, Missouri)
 Campbell Township (Polk County, Missouri)
 Campbell Township (Emmons County, North Dakota)
 Campbell Township (Hettinger County, North Dakota)
 Campbell Township (Oklahoma)
 Campbell Township (South Dakota)
 Campbell No. 1 Township, Missouri
 Campbell No. 2 Township, Missouri